Ломтадзе Михайло Нугзарович (груз. მიხეილ ნუგზარის ძე ლომთაძე, нар. 17 жовтня 1975, Батумі, Грузинська РСР, СРСР) — технологічний підприємець, інвестор.
 Бека Ломтадзе (груз. ბექა ლომთაძე; нар. 23 листопада 1991(19911123), Кутаїсі) — грузинський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату світу.

грузинські прізвища